Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Dick Stockton che ha battuto in finale Jimmy Connors 3–6, 6–4, 3–6, 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)

 Björn Borg (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1977